М-400:

 Краткое обозначение модели автомобиля Москвич-400.
 Агрегатная система средств вычислительной техники (средний уровень).
 М-400 — марка судового дизельного двигателя.